TVB pode ser:

 Television Broadcasts Limited - emissora de televisão sediada em Hong Kong;
 TV Thathi Campinas - emissora de televisão brasileira sediada em Campinas, São Paulo, antiga TVB Campinas;
 TV Thathi Litoral - emissora de televisão brasileira sediada em São Vicente, São Paulo, antiga TVB Litoral

TVB